Termenul „Redland” se poate referi la:

Australia

 Redland City, Queensland

SUA
Redland, Florida,
Redland, Maryland,
Redland, Oregon,
Redland, Virginia

Vezi și
Redlands